«Аль-Наджма» — саудовский футбольный клуб из города Унайза, выступающий в Первом дивизионе Саудовской Аравии по футболу. Основан в 1960 году.

История 
В начале 1990-х годов «Аль-Наджма» была командой–лифтёром, перемещаясь из года в года из Саудовской лиги в Первый дивизион и обратно. К середине 1990-х годов ей удалось закрепиться в главной футбольной лиге страны. Лучшим результатом для команды в этот период стало второе место по итогам регулярного чемпионата 1997/98, но в последовавшем плей-офф за чемпионство «Аль-Наджма» уступила по сумме двух матчей «Аль-Шабабу» со счётом 1:5, а затем и «Аль-Ахли» из Джидды в матче за третье место. Игрок «Аль-Наджмы» Сулейман аль-Хадаити с 15-ю забитыми мячами стал лучшим бомбардиром Саудовской лиги 1997/98. В последующие годы команда не претендовала на какие-либо значимые позиции в турнирной таблице. В сезоне 2002/03 она заняла последнее место в Саудовской лиге, не сумев одержать ни одной победы в матчах чемпионата, и вылетела в Первый дивизион. Спустя два года «Аль-Наджма» покинула и этот уровень, отправившись во Второй дивизион.

В начале 2010-х годов «Аль-Наджма» дважды выходила в Первый дивизион, но оба раза покидала его спустя год.

История выступлений

Примечания 

Футбольные клубы Саудовской Аравии